John Flynn (1880–1951) – australijski duchowny prezbiteriański, działacz społeczny, założyciel Royal Flying Doctor Service of Australia, patron okręgu wyborczego w stanie Queensland
 John T. Flynn (1882–1964) – amerykański pisarz i dziennikarz
 John Flynn (1883–1935) – amerykański baseballista
 John Flynn (1890–1952)  – australijski krykiecista
 John Flynn (1891–1968) – irlandzki polityk
 John Flynn (1932–2007) – amerykański reżyser filmowy
 John Flynn (ur. 1953) – australijski polityk
 Johnny Flynn (ur. 1983) – brytyjski aktor, poeta i piosenkarz